Bargfeld (Celle), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Bargfeld (Aukrug), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Bargfeld-Stegen, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein